|}
 — железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, расположенная в префектуре Канагава. Линия тянется на северо-запад вдоль берега реки Сагами от станции Хасимото расположенной в городе Сагамихара до станции  в городе Тигасаки. Линия была открыта компанией Sagami Railway в 1921-м году, а в 1944-м году была национализирована. В 1984-м году была закрыта короткая ветка до станции Ниси-Самукава. Линия была полностью электрифицирована к 1991-му году.

Станции 
 Все станции расположены в префектуре Канагава.
 Поезда останавливаются на всех станциях.
 Разъезды доступны на станциях, помеченных символами «o», «v» или «^»; недоступны на станциях, помеченных «｜».
 Некоторые составы продолжают движение далее по линии Иокогама до станции .

Подвижной состав 
Серия Е131 (с ноября 2021 года)

4-х вагонные составы серии 205-500 series.  (с 1991 год по март 2022 года)

Ссылки 
 Станции линии Сагами (JR East)